Jonatan Johansson (ijshockeyer) (1991), Zweeds ijshockeyer
Jonatan Johansson (musicus) (1980), Zweeds musicus
Jonatan Johansson (snowboarder) (1980-2006), Zweeds snowboarder
Jonatan Johansson (voetballer) (1975), Fins voetballer